45-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2021 проводился с 29 января по 26 сентября 2021 года в два этапа: групповой этап с 29 января по 24 апреля 2021 и этап плей-офф с 25 по 26 сентября 2021.

В чемпионате принимали участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Team Retornaz Raspini» (скип Жоэль Реторна), победившая в финале команду «C.C. Cembra 88» (скип Luca Rizzolli). Бронзовые медали завоевала команда «BiellA» (скип Фабио Риботта).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2021.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Последняя часть группового этапа (с 8 марта по 22 апреля) не была сыграна из-за отмен спортивных мероприятий в Италии весной 2021 года в связи с пандемией COVID-19, распределение по местам в результате группового этапа было договорено произвести по сыгранным играм.

Плей-офф 

Четвертьфиналы

«1-я команда против 2-й». 25 сентября, 11:00

«3-я команда против 4-й». 25 сентября, 15:00

Полуфинал. 25 сентября, 19:00

Матч за 3-е место. 26 сентября, 10:00

Финал. 26 сентября, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд 2021
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Спорт в Италии в 2021 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди мужчин